Por María de Francia nos podemos referir a varias mujeres de este nombre:

 María de Francia es el nombre de una poetisa medieval francesa.
 Es también el nombre que reciben varias nobles francesas:
 María de Francia (1145–1198), hija de Luis VII y de Leonor de Aquitania. Se casó con Enrique I de Champaña;
 María de Francia (hacia 1198–1224), hija de Felipe Augusto y de Inés de Méran. Se casó con Felipe I de Namur y con Enrique I de Brabante;
 María de Valois (1344–1404), hija de Juan II el Bueno y de Bona de Luxemburgo. Se casó con Roberto I de Bar;
 María de Valois (1393–1438), hija de Carlos VI y de Isabel de Baviera;
 María de Valois (1444–1473), hija natural de Carlos VII y de Inés Sorel. Se casó con Olivier de Coëtivy; o
 María de Valois (nacida hacia 1449), hija natural de Luis XI y de Margarita de Sassenage. Se casó con Aymar de Poitiers.
 María Antonieta de Austria (1755-1793), reina de Francia.
 María Teresa de Francia (1778-1851).